Слово перського походження Ходжа часто вживається у власних назвах. Можливо, навідомішими випадками такого вживання є прізвище комуністичного диктатора Албанії Енвера Ходжі та ім'я персонажа фольклору Ходжі Насреддіна.

Географічні назви 
 Ходжа-Галтона — село в Таджикистані.
 Ходжа-Гугердак — назва кількох трубопроводів у Афганістані.
 Ходжа-Мумін — село в Таджикистані.
 Ходжа Сала — село в Криму, Україна.
 Ходже-Даре — село в Ірані.
 Ходже-Карі — село в Ірані.

Імена 
Після 20 ст.
 Албан Ходжа — албанський футболіст, воротар.
 Енвер Ходжа — комуністичний диктатор Албанії.
 Неджміє Ходжа — дружина Енвера Ходжі.
 Фаділь Ходжа —  югославський політичний діяч.
 Юл Ходжа — косовський футболіст.

До 20 ст.
 Байрам Ходжа — 1-й бей Кара-Коюнлу в 1374—1378 роках.
 Джинджи Ходжа — прізвисько Карабашзаде Хюсеїна Ефенді, цілителя 17-го століття Османської імперії.
 Ільяс-Ходжа — хан Чагатайського улусу в 1363 році.
 Пулад-Ходжа — хан Золотої Орди в 1364—1365 роках.
 Реммал-ходжа —  турецький і османсько-кримський, хроніст, історик Криму та поет.
 Тимур-Ходжа-хан — хан Золотої Орди з серпня до вересня 1361 року.
 Хизр-Ходжа — хан Східного Чагатайського улусу (Могулістану) в 1389—1399 роках.
 Ходжа Мір Дард — індійський поет.
 Ходжа Насреддін — персонаж фольклору. 
 Ходжа Шамс ад-Дін Алі — лідер Сербедарів Себзевара.